

Patronyme 

 Alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860), peintre, dessinateur français ;
 Nicolas Decamps (1982-), joueur de rugby à XV français.